31. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet rozegrane zostały w dniach 24 września - 20 października we Włoszech. Podczas turnieju wystąpiło 16 drużyn.

Uczestnicy zagrali w czterech miastach: Lanciano, Vasto, Ortona oraz w Chieti, gdzie odbył się odbył się mecz o trzecie miejsce razem z finałem.

Faza grupowa

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Ćwierćfinały

Półfinały

O miejsca 7-8

O miejsca 5-6

O trzecie miejsce

Finał

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 

2007
2007 w koszykówce
2007 we Włoszech
Koszykówka we Włoszech